Ребриково — название населённых пунктов.

Россия 
 Ребриково — деревня в Измалковском районе Липецкой области.

Украина 
 Ребриково — село в Старобешевском районе Донецкой области.
 Ребриково — село в Антрацитовском районе Луганской области.